Алькериес (),  — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 12,6 км². Население — 4353 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

История 
Город основан в 25 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
 Alquerías del Niño Perdido en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона